Ра́йя Хеле́на О́ранен (, уроджена Юнтунен / Juntunen; *, Хюрюнсалмі, Кайнуу, Оулу, Фінляндія) — фінська письменниця і журналістка; авторка майже 100 творів, серед яких романи, дитячі книжки, оповідання, новели та сценарії для кіно та телебачення.

З життєпису 
Райя Оранен — четверта, найменша дитина в родині лісотехніка Мікко Юнтунена та підприємиці Йєнні Юнтунен. 

Оранен має ступінь магістра соціальних наук. Вивчала теорію інформації та драматургію в університеті Тампере.

В молоді роки була політично активною й працювала в журналістиці, зокрема у часописі Tiedonantaja. Також написала слова до пісні «Пісня з Другої світової» (Laulu II maailmansodasta), яку виконав гурт АгітПроп.

Від 1973 року одружена з Юркі Ораненом. Має двох дорослих синів. 

Живе в Туколі, Гельсінкі, але також проводить багато часу на Коста-Дорада в Іспанії.

Скандал 
У грудні 2015 року Рада з питань авторського права, що діє при Міністерстві освіти та культури, звернулася до Оранен з приводу запозичень в історичному романі Aurora (2014). У книзі Оранен процитувала уривки з книги Катрі Лехто Kytäjän kreivitär: Marie Linderin elämä (1985), не згадуючи оригінальний твір. Рада вважала за необхідне вказати джерело та автора. Оранен зазначила, що використала книгу Лехто як довідковий матеріал.

З доробку 
Райя Оранен — плідна романістка. Серед романів Оранен — історичні серії Palladium і Maan aamu. У ХХІ столітті Оранен писала історичні романи, особливо про президентів Фінляндії. 

Авторка численних суспільно-літературних матеріалів для радіо та преси. 

Також написала сценарії для телевізійних серіалів Ruusun aika і Puhtaat valkeat lakanat, які були опубліковані і як книги. 

Бібліографія прози  

</div>

Примітки

Джерела та посилання 

 Всі драматичні постановки Райї Оранен у хронологічному порядку 
 Офіційна вебсторінка Райї Оранен 
 Стаття «Час слів» про Райю Оранен на Kirjasampo.fi 
 Воїни-революціонери, історії кохання та економічні теми . Vetus Et Nova 10.11.2012. 
 Об авторах // Совремеменная финская новелла. — М.: Художественная литература, 1985. — 591 с. — С. 587   

Фінські журналісти
Фінські письменниці-романісти
Фінські письменниці
Персоналії:Гельсінкі